Улица Комму́ны — улица в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Хасанской улицы до Шафировского проспекта (фактически до улицы Химиков) вдоль восточной границы Санкт-Петербурга и западной границы Ржевского лесопарка. Длина — около 4,5 км.

В створе улицы Коммуны находится одно из старейших гидротехнических сооружений Санкт-Петербурга — Охтинская плотина, а в месте пересечения улицы Коммуны с Отечественной — Триумфальные пилоны, построенные в стиле сталинского неоклассицизма.

История 

Участок от нынешнего проспекта Косыгина до нынешнего шоссе Революции c 1896 года носил название Колтушского шоссе. Современное название появилось по одним данным в 1918 году, по другим — 22 марта 1922 года. Название Колтушское шоссе сохранилось за частью дороги, проходившей за железной дорогой.

В 1960-х годах улица была продлена на север, за современную улицу Химиков, пройдя через Охтинскую плотину.

6 декабря 1976 года улица Коммуны была продлена на юг до Хасанской улицы.

В декабре 2004 года был закрыт железнодорожный переезд, связывавший улицу Коммуны и Колтушское шоссе. Вместо переезда был построен путепровод в створе проспекта Косыгина.

Существуют планы по дальнейшему продлению улицы на север — до Шафировского проспекта.

Здания и сооружения 
 Дом 39 — Санкт-Петербургское училище олимпийского резерва № 2.

Памятник Ленину 
Памятник Ленину на площади перед Охтинским химическим заводом () был открыт 1 мая 1940 года. Ранее имел красный цвет, при реставрации 2010 года сменил его на серебряный. На 2014 год перенесён за забор завода, примерно на 100 м к югу.

Пересечения 
Пересекает следующие улицы (с юга на север, по нумерации домов):
 Хасанская улица
 Ленская улица
 проспект Косыгина / Колтушское шоссе (развязка)
 Водопроводная улица
 Новая улица
 проспект Энтузиастов
 Набережная улица
 проспект Ударников
 Отечественная улица
 5-я Жерновская улица
 Ириновский проспект
 Рябовское шоссе
 3-я Жерновская улица
 2-я Жерновская улица
 1-я Жерновская улица
 улица Красина
 шоссе Революции
 улица Химиков

Транспорт 
Ближайшая к улице Коммуны станция метро — «Ладожская» 4-й (Правобережной) линии.

По улице проходят маршруты социальных и коммерческих автобусов.

По Ириновскому проспекту и Рябовскому шоссе улицу Коммуны пересекает трамвайная линия, переданная по концессии ООО ТКК (маршрут № 64).

Вблизи пересечения улицы Коммуны с проспектом Косыгина находится железнодорожная станция Заневский Пост.

Примечания

Литература

Ссылки